Command Performance (1931), een film van Walter Lang
 Command Performance (1937), een film van Sinclair Hill
 Command Performance (2009), een film van Dolph Lundgren
 Command Performance (computerspel), een computerspel van U.S. Gold uit 1988